Ястребов — прізвище.

Відомі носії:
 Ястребов Володимир Григорович — заслужений тренер України з веслування на байдарках і каное.
 Ястребов Володимир Миколайович (1855—1899) — український археолог і етнограф.
 Ястребов Митрофан Пилипович (1845—1906) — російський богослов.
 Ястребов Федір Олександрович (1903—1973) — український історик.
Російські прізвища